Glossostigma är ett släkte av gyckelblomsväxter. Glossostigma ingår i familjen gyckelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gyckelblomsväxter
Glossostigma